Jacobs River ist:

 der Name einer Farmansiedlung an der Westküste der Südinsel von Neuseeland, siehe Jacobs River (Neuseeland)
 ist der frühere alleinige Name des Makawhio River / Jacobs River an der Westküste der Südinsel von Neuseeland
 ist der frühere Name des Aparima River an der Ostküste der Südinsel von Neuseeland
 ein anderer Name des Tongaroo River, Nebenfluss des Snowy River in New South Wales, Australien